Дегтярка — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Дегтярка — село в Немецком национальном районе Алтайского края.
 Дегтярка — поселок в Ребрихинском районе Алтайского края, упразднён в 1987 г.
 Дегтярка — село в Милославском районе Рязанской области.
 Дегтярка — село в Красноуфимском округе Свердловской области.
 Дегтярка — до 1954 г. название города Дегтярск в Свердловской области.

Украина 
 Дегтярка — посёлок в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Дегтярка — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Дегтярка — село в Нововодолажском районе Харьковской области.

Реки в России 
 Дегтярка — река в Ленинградской области, приток Чёрной.
 Дегтярка — река в Липецкой области, приток Сновы.
 Дегтярка — река в Орловской области, приток Фошни.
 Дегтярка — река в Тульской области, приток Сухой Таболы.

См. также 
 Дегтярёв
 Дегтярёвка